The Adventure Company — це підрозділ DreamCatcher Interactive, основний видавець квестів. Найпершою виданою грою була  The Cameron Files: Secret at Loch Ness, що була випущена в 2002 році. The Adventure Company працювала з різними видавцями: Kheops Studio, THQ, Microïds, і Cryo Interactive.

Видані гри  
Agatha Christie: And Then There Were None Agatha Christie: Murder on the Orient ExpressAgatha Christie: Evil Under the SunAmerzoneAtlantis: The Lost Tales (Rerelease)Atlantis II: Beyond Atlantis (Rerelease)Atlantis III: The New World (Rerelease)Atlantis IV: EvolutionAtlantis V: The Sacred LegacyAura: Fate of the AgesThe Black MirrorBroken Sword: The Sleeping DragonThe Cameron Files: Secret at Loch NessThe Cameron Files: The Pharaoh's CurseThe Crystal KeyDark FallDark Fall: Lights OutDead Reefs Dracula: OriginECHO: Secrets of the Lost CavernEvidence: The Last RitualThe ExperimentThe Hardy Boys: The Hidden TheftKeepsakeMartin Mystère: Operation Dorian Gray (інша назва — Crime Stories) The Messenger
Missing: Since January
Mysterious Journey II
The Moment of Silence
Next Life
Nibiru: Age of Secrets
Outcry
Post Mortem
Return to Mysterious Island
ROTS-1 Riddle of the Sphinx
ROTS-2 The Omega Stone
Sam & Max Season One
Safecracker: The Ultimate Puzzle AdventureSchizm: Mysterious JourneySentinel: Descendants in Time (інша назва — Realms of Illusion) Secret Files: TunguskaSecret Files 2: Puritas CordisStill LifeSyberiaTreasure IslandVoyage: Inspired by Jules Verne''

Примітки

Посилання  
 The Adventure Company — офіційний сайт

Видавці відеоігор
Розробники відеоігор Канади
Засновані в Канаді 2002
Розробники відеоігор